Curtis Charles (1966. június 3.) Antigua és Barbuda-i nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Antigua és Barbuda-i labdarúgó-szövetségének Játékvezető Bizottsága (JB) 1994-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2011-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol a FIFA Játékvezető Bizottsága kifejezetten partbírói feladatok ellátásával bízta meg. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma: 4

Konföderációs kupa 
Dél-Korea és Japán adott otthont az 5., a 2001-es konföderációs kupa tornának, ahol a nemzetközi labdarúgó-szövetség asszisztensi szolgálatra alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3

Arany Kupa 
Az Egyesült Államok volt a házigazdája a 6., a 2002-es CONCACAF-aranykupa tornának, amit az Észak- és Közép-amerikai, valamint a Karib-térség labdarúgó-válogatottjainak írnak ki, ahol partbíróként segítette a működő játékvezetőket.
Partbírói mérkőzéseinek száma: 6

Források 

Antigua és Barbuda-i labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Élő személyek